Лу́ций Ю́лий Це́зарь () — имя нескольких политических деятелей Древнего Рима из патрицианского рода Юлиев:

 Луций Юлий Цезарь Либон, консул Римской республики 267 года до н. э.;
 Луций Юлий Цезарь, военный трибун ок. 250 до н. э.;
 Луций Юлий (предположительно, Цезарь), претор в 183 году до н. э., управлявший Цизальпинской Галлией;
 Луций Юлий Цезарь, городской претор 166 до н. э.;
 Луций Юлий Цезарь, младший сын Секста Юлия, претор около 129 года до н. э. В неустановленном году заведовал чеканкой монет;
 Луций Юлий Цезарь (ок. 135—87 до н. э.), сын предыдущего. Претор в 94 г. до н. э., после - наместник Македонии. Консул в 90 и цензор в 89 годах до н. э.;
 Луций Юлий Цезарь (ок. 110—не ранее 43 до н. э.), сын предыдущего, консул 64 до н. э. Легат одного из галльских легионов в 52 до н. э., понтифик в конце 50-х годов до н. э. Дядя Гая Юлия Цезаря;
 Луций Юлий Цезарь (ум. 46 до н. э.), сын предыдущего. Во время гражданской войны был приверженцем Помпея, и погиб в Африке в 46 году; 
 Луций Юлий Цезарь Випсаниан (17 до н. э.—2) — внук и приёмный сын Октавиана Августа, один из вероятных преемников его власти.

Примечание 

Юлии